Priëne, (Grieks: Πριήνη) een stad in Klein-Azië, het huidige Turkije
Priene (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)